CEACAM1 (; CD66a) — гликопротеин семейства раково-эмбриональных антигенов, продукт гена человека CEACAM1.

Функции 
Ген кодирует белок семейства раково-эмбриональных антигенов суперсемейства иммуноглобулинов. Первоначально белок был обнаружен в желчных протоках печени как гликопротеин желчи. Впоследствии было обнаружено, что это белок межклеточной адгезии, который экспрессируется на лейкоцитах, эпителии и эндотелии. Опосредует межклеточную адгезию как с помощью гомофильных, так и гетерофильных взаимодействий с другими белками этой группы. Играет роль в дифференцировке, регулировке трёхмерного расположения клеток в тканях, ангиогенезе, апоптозе, подавлении опухоли, метастазировании и модуляции как врождённого, так и адаптивного иммунитета. Существует несколько изоформ белка.

В меланоцитах экспрессия CEACAM1 регулируется MITF.

Взаимодействия 
CEACAM1 взаимодействует с фосфатазой PTPN11 и аннексином A2.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки